Província d'Alajuela, província de Costa Rica
 Cantó d'Alajuela, cantó de la província de Costa Rica
 Alajuela (ciutat), ciutat capital del cantó d'Alajuela
 Llac Alajuela, llac artificial creat pel riu Chagres de Panamà